Paulo Gurgel Valente do Amaral Soledade (Paranaguá, 29 de junho de 1919 — Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1999), mais conhecido como Paulo Soledade, foi um compositor, produtor de shows e empresário brasileiro. Também trabalhou como ator.

Seu filho, Paulinho Soledade, é um músico, cujo estilo incorpora o MPB e música sertaneja.

Naturais de Paranaguá
Compositores do Paraná
Empresários do Paraná
Produtores musicais do Paraná
Músicos de música popular brasileira
Atores do Paraná